Литвинова — російське прізвище.

 Литвинова Ганна (1983—2013) — російська модель.
 Литвинова Лариса Миколаївна (1918—1997) — Герой Радянського Союзу.
 Литвинова Людмила Анатоліївна (1985) — російська легкоатлетка, олімпійська медалістка.
 Литвинова Пелагея Яківна (1833–1904) — український етнограф, фольклорист.
 Литвинова Рената Муратівна (1967, Москва) — російська акторка та драматург.
 Литвинова Леся — відома волонтерка, голова благодійного фонду «Свої».
 Литвинова Тетяна Олександрівна (нар 1956) — український поет, керівниця літературного об'єднання «Обрій».

Див. також 
 Литвинов

Жіночі форми прізвищ